Караха́нов — фамилия. 

 Известные носители
 Караханов, Александр Викторович (род. 1973) — российский самбист и дзюдоист.
 Караханов, Есламбек Нурбекович — аким города Семей (23 марта 1992—1994)
 Караханов, Магомедали Ямудинович (1977—1999) — российский милиционер, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Караханов, Меред (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Караханов, Тигран Александрович (1944—2015) — российский дипломат и государственный деятель.
 Караханов, Эдуард Аветисович (род. 1937) — учёный-химик, заслуженный профессор МГУ, лауреат премии имени Н. Д. Зелинского.